Прево, Эжен Марсель (1862—1941) — французский писатель и драматург.
 Прево, Эжен Проспер (1809—1872) — французский композитор.
 Прево, Эжен (столяр) (1898—1965) — канадский столяр и основатель машиностроительной компании автобусов.